Paratrichoconis är ett släkte av svampar. Paratrichoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paratrichoconis